Pohang ist eine Großstadt in Südkorea mit 513.104 Einwohnern (Stand: 2019). Sie liegt an der Küste des Japanischen Meeres in der Provinz Gyeongsangbuk-do im Osten des Landes. Die Stadt verfügt über einen Hafen und ist mit dem Fernstraßen- bzw. Eisenbahnnetz mit der Hauptstadt Seoul verbunden. Sie liegt etwa drei Zugstunden entfernt von Seoul. Nächster internationaler Seehafen ist Busan. Einer der weltweit führenden Stahlproduzenten, die Pohang Iron and Steel Company (POSCO), hat ihren Sitz in der Stadt. Die Stadt ist außerdem Heimat des K-League-Fußballclubs Pohang Steelers.

Geographie 

Die Stadt wird durch den Fluss Hyeongsan geteilt und liegt an dessen Mündung. Westlich des Flusses besteht die Wohn- und Gewerbebebauung aus überwiegend kleineren Gebäuden. Diese Stadtteile werden von einem dichten Straßennetz durchzogen. Östlich des Flusses dominiert die industrielle Bebauung, die im Zusammenhang mit der Errichtung des Stahlwerks nach 1972 entstand. Dieser Teil der Stadt besteht aus großen Fabrikations- und Lagerhallen. Die natürliche Begrenzung der Stadt im Osten, Westen und Süden bilden bewaldete Hügel und Berge.

Wirtschaft 
Zwar bestanden im Gebiet um Pohang etwa seit 1500 vor Chr. kleinere Fischersiedlungen, die Verstädterung begann jedoch erst um 1930, als die Hafenanlagen erbaut wurden. POSCO begann 1972 mit der Errichtung eines großen Stahlwerks. Die Stahlindustrie ist auch heute noch einer der wichtigsten Wirtschaftszweige in der Stadt. Bemühungen zu einer geringeren Abhängigkeit von der Schwerindustrie haben das Interesse am Umweltschutz und an der Kultur Pohangs geweckt.

Bildung 
In Pohang befindet sich die weltweit angesehene Technisch-Naturwissenschaftliche Universität Pohang.

Städtepartnerschaften 

  Buan, Südkorea 
  Fukuyama, Japan 
  Gwangyang, Südkorea 
  Hunchun, Volksrepublik China 
  Jōetsu, Japan 
  Long Beach, Vereinigte Staaten 
  Nowon-gu, Südkorea 
  Pittsburg, Vereinigte Staaten 
  Suseong-gu, Daegu, Südkorea 
  Suwon, Südkorea 
  Zhangjiagang, Volksrepublik China

Klimatabelle

Persönlichkeiten 
 Park Won-jae (* 1984), Fußballspieler
 Ahn Jae-hoon (* 1988), Fußballspieler
 Gu Sung-yun (* 1994), Fußballspieler
 Yoon Jong-gyu (* 1995), Fußballspieler

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)
 NASA Earth Observatory (englisch)

Einzelnachweise